HKMA steht als Abkürzung für:

 Hong Kong Monetary Authority, Währungsamt Hongkong
 Mandera Airport, Kenia (ICAO-Code)

Abkürzung